Ostróvskoie (Djankoi), localitat de Crimea, a Rússia
 Ostróvskoie (Pervomàiskoie), localitat de Crimea, a Rússia
 Ostróvskoie (Kostromà), localitat de la província de Kostromà, a Rússia